Хмельница — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Хмельница — село в Слонимском районе Гродненской области.

Украина 
 Хмельница — село в Черниговском районе Черниговской области.

См. также 
 Хмельницкий